Santa Comba () puede referirse a:

Divisiones administrativas

En Galicia 
 Santa Comba, municipio de la provincia de La Coruña;
 Santa Comba (parroquia), lugar y parroquia del municipio de Santa Comba;
 Santa Comba (Golada), lugar y parroquia del municipio de Golada;
 Santa Comba (Bande), lugar y parroquia del municipio de Bande;
 Santa Comba (Lobera), parroquia del municipio de Lobera;
 Santa Comba (Lugo), lugar y parroquia del municipio de Lugo;
 Santa Comba de Bértola, parroquia del municipio de Vilaboa;
 Santa Comba de Carnota, parroquia del municipio de Carnota;
 Santa Comba do Trevoedo, lugar y parroquia del municipio de Maside;
 Santa Comba de Orizón, lugar y parroquia del municipio de Castro de Rey;
 Santa Comba (Gesteda), lugar de la parroquia de Gesteda, en el municipio de Cerceda;
 Santa Comba (Loureza), lugar de la parroquia de Loureza, en el municipio de Oya;
 Santa Comba (Aspay), lugar de la parroquia de Aspay, en el municipio de Otero de Rey;
 Santa Comba (Torre), lugar de la parroquia de Torre, en el municipio de Páramo;
 Santa Comba de Gargantós, lugar de la parroquia de Gargantós, en el municipio de San Ciprián de Viñas;
 Santa Comba (Goiriz), lugar de la parroquia de Goiriz, en el municipio de Villalba;
 Santa Comba de Baroncelle, lugar de la parroquia de Moyalde, en el municipio de Villardevós;
 Santa Comba (Baíñas), lugar de la parroquia de Baíñas, en el municipio de Vimianzo.

En Portugal 
 Santa Comba Dão, ciudad y municipio en la subregión Viseu Dão-Lafões, distrito de Viseu, región Centro;
 Santa Comba Dão (freguesia), antigua freguesia del municipio de Santa Comba Dão;
 Santa Comba Dão e Couto do Mosteiro, freguesia del municipio de Santa Comba Dao;
 Santa Comba (Ponte de Lima), freguesia del municipio de Ponte de Lima;
 Santa Comba (Seia), freguesia del municipio de Seia;
 Santa Comba (Vila Nova de Foz Côa), freguesia del municipio de Vila Nova de Foz Côa;
 Santa Comba de Rossas, freguesia del municipio de Bragança;
 Santa Comba de Vilariça, freguesia del municipio de Vila Flor;
 Santa Comba (Paredes), localidad del distrito de Oporto;